Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Жустін Енен з рахунком 6–1, 3–6, 6–0.

На цьому турнірі відбувся рекордний програш на Вімблдоні в першому колі 1-ї ракетки світу Мартіни Хінгіс, яка до того поступилась у першому колі Вімблдону 1999. Цього разу вона поступилась 83-й ракетці світу Вірхінії Руано Паскуаль. Перші сіяні потім не програватимуть у першому колі турнірів Великого шолома до Відкритого чемпіонату Франції 2017.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (1 коло)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (3 коло)
  Кім Клейстерс (чвертьфінал)
  Жустін Енен (фінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Олена Дементьєва (3 коло)
  Аманда Кетцер (3 коло)
  Магдалена Малеєва (4 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (2 коло)
  Єлена Докич (4 коло)
  Сандрін Тестю (4 коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (3 коло)
  Меган Шонессі (4 коло)
  Анке Губер (4 коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (3 коло)
  Барбара Шетт (3 коло)
  Паола Суарес (1 коло)
  Магі Серна (1 коло)
  Генрієта Надьова (1 коло)
  Чанда Рубін (1 коло)
  Анна Кремер (1 коло)
  Анхелес Монтоліо (3 коло)
  Ліза Реймонд (3 коло)
  Олена Лиховцева (3 коло)
  Патті Шнідер (3 коло)
  Тамарін Танасугарн (4 коло)
  Тетяна Панова (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2001 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір